Ке́хта (Слободская) — река в Архангельской области, протекает по территориям Холмогорского и Приморского районов. Является левым притоком реки Северная Двина.

География 
Вытекает из озера Слободское (Большое Слободское). Высота истока — 49,8 м над уровнем моря. В верхнем течении протекает через озеро Малое Слободское. В среднем течении реку пересекает мост федеральной автодороги  длиной 54 метра. Впадает в водоток Северной Двины полой Мечка. Длина реки составляет 76 км.

Населённые пункты 
В устьевой части реки находятся деревни Кехотского сельского поселения:
 Васильевская
 Григоровская
 Красная Горка
 Марковская (Кехта)
 Матвеевская
 Соснино

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Двина от впадения реки Вага и до устья, без реки Пинега, речной подбассейн реки — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020300412103000039333.

Примечания 

Притоки Северной Двины
Реки Холмогорского района